Чистопольская улица — название улиц в различных населённых пунктах.
 Чистопольская улица — улица в Казани.
 Чистопольская улица — улица в Москве.